

Persones 
 John Murray (oceanògraf)
 John Murray (baronet de Nova Escòcia)
 John Murray (primer duc d'Atholl)
 John Murray (tercer duc d'Atholl) (1725-1774)
 John Murray (astrònom)
 John Murray (dramaturg)

Editorial 
 John Murray (editorial)